

Nom commun 
Lien désigne principalement un objet permettant :
 la  d'un ensemble ;
 la  d'un élément avec un autre.

Par extension, le terme est utilisé pour imager quelques propriétés des domaines suivants : 

 En informatique
 dans un système hypertexte, notamment le World Wide Web, un lien hypertexte ou hyperlien est une référence qui permet de passer automatiquement d'un document à un autre ;
 dans le langage de balisage HTML, un élément link est un élément HTML qui établit des liaisons entre les pages web.
 en programmation, l'édition de liens est une étape de la compilation d'un programme ;
 sous UNIX et ses systèmes similaires, un lien symbolique est un fichier spécial qui permet d'accéder à un fichier sous un autre nom ou depuis un autre répertoire sans que le fichier initial soit copié. On peut aussi faire un lien matériel. Dans ce cas, l'ancien et le nouveau fichier utiliseront le même inode;

 En statistique, une corrélation peut refléter un lien entre des variables.

 En solfège, les liens sont les barres réunissant les croches ;
 dans la religion bouddhiste, les dix liens retiennent la personne empêtrée dans la ronde des renaissances ;
 Lien social :
 en sociologie, un lien social sont les relations établies entre les humains ;
 dans l'action sociale un lien social à la même définition qu'en sociologie "relations établies entre les humains" mais désigne aussi un journal professionnel du même nom : Lien social.
 en psychologie sociale, on parlera plutôt de lien interpersonnel; on étudie alors ce qui fonde la relation interpersonnelle du point de vue des affects, des représentations, des statuts, des situations...
 Liens fut la revue mensuelle du Club français du livre

Autres significations : 
 En médecine le lien est le terme moderne pour la rate.
En architecture, un lien est un terme de charpenterie.
 Liens, la revue que le Club français du livre adressait à ses adhérents.

Sigle 
LIEN en tant qu'acronyme peut signifier :
 Ligue internationale pour l'éducation nouvelle
 Liaison intercantonale d'évitement nord de Montpellier

Personnalités portant ce nom 

 Lien Chen-ling (1988-), judokate taïwanaise ;
 Ida Lien (1997-), biathlète norvégienne ;
 Jens Lien (1967-), réalisateur norvégien ;
 Jennifer Lien (1974-), actrice américaine.

Autre 
 Le Lien est un affluent de la rive droite de la Charente qui prend sa source à Ruffec dans le département de la  Charente.
 Dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh!, une carte « Lien » ou « Linkest » un type de carte invocable spécialement depuis l'extra-deck.
Homonymie d'acronyme